Lindet ist der Ortsname von:

 Lindet (Gemeinde Sankt Marienkirchen), Ortsteil der Gemeinde Sankt Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
Lindet (Gemeinde Taiskirchen), Ortschaft der Gemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Lindet ist der Name von:
 Robert Lindet (1746–1825), Politiker während der Französischen Revolution
 Robert Thomas Lindet (1743–1823), Geistlicher während der Französischen Revolution